Nyýazow ist der Familienname folgender Personen:
 Marat Nyýazow (1933–2009), turkmenischer Sportschütze
 Saparmyrat Nyýazow (1940–2006), turkmenischer Politiker